A Marinha dos Estados Unidos teve cinco navios chamados USS Atlanta:

 : um navio blindado que serviu de 1862 a 1865.
 : um cruzador protegido que serviu de 1886 a 1912.
 : um cruzador rápido da Classe Atlanta que serviu de 1941 a 1942.
 : um cruzador rápido da Classe Cleveland que serviu de 1944 a 1949.
 : um submarino de ataque da Classe Los Angeles que serviu de 1982 a 1999.